Евге́ний Ло́гинов:
 Логинов, Евгений Фёдорович (1907—1970) — советский маршал авиации.
 Логинов, Евгений Юрьевич (род. 1965) — российский политический и общественный деятель.